Ківіок — ескімоський бог
 Ківіок — супутник Сатурна